Нееловка или Неёловка — название населённых пунктов:

 Нееловка — село в Татищевском районе Саратовской области России.
 Неёловка — бывшее село в Чугуевском районе Харьковской области Украины.